Спира:
 Спира, Генри — бельгийско-американский защитник прав животных.
 Спира, Юэль — шведский киноактёр.
 Спира — вымышленный мир, в котором разворачиваются события игр Final Fantasy X и Final Fantasy X-2.